Ист Радерфорд има више значења:
 Ист Радерфорд (Пенсилванија), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Ист Радерфорд (Њу Џерзи), град у америчкој савезној држави Њу Џерзи